Markus Sittikus bzw. Marx Sittich ist der Name folgender Personen:

 Marx Sittich von Wolkenstein (1563–1619), Südtiroler Chronist